Маковець, Маковец

 Маковець — село в Словаччині, Стропковському окрузі Пряшівського краю.

 Дьюла Маковец (1860—1903) — угорський шахіст. Найсильніший гравець Угорщини кінця 1880-х — початку 1890-х років.
 Імре Маковец (1935—2011) — угорський архітектор.
 Маковець Оксана Йосипівна (1959) — поетеса, член Національної Спілки письменників України.

 Маковець — об'єднання московських художників (1921—1927).